Леони Юлиана, баронесса Кореман (; ), более известная под сценическим именем Анни Корди — бельгийская певица и актриса.

Записала более 600 песен, сыграла в десятках мюзиклах и семнадцати фильмах. Продано более 5 млн её альбомов и синглов. Особенно популярна в Валлонии и Франции.

Корди активна в шоу-бизнесе с 1950 года, только в восьмидесятые ограничила свою деятельность ролями гостя в телевизионных фильмах и сериалах. В 1998 году она отметила пятидесятилетие своей карьеры двумя прошедшими с аншлагом вечерними шоу в Олимпии.

В 2004 году Анни Корди королём Альбертом II введена в звание пэра и получила титул баронессы.

В пятницу, 4 сентября, найдена мёртвой в своём доме в Валлорисе (коммуна близ Ниццы). Смерть констатировали пожарные, приехавшие на вызов около 19:30.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Баронессы Бельгии